Publi Furi Fil (cònsol), cònsol el 223 aC 
 Publi Furi Fil (magistrat), magistrat romà fill de l'anterior
 Publi Furi Fil (cònsol el 136 aC)
 Publi Furi Fil (pretor), pretor el 174 aC